

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Gierczyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Gierczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Gierczyce – część wsi Drożki w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal